

Parole 
Quarto – nome proprio
Quarto – numero ordinale della lingua italiana (vedi quattro)
 Quarto – in musica, sinonimo di semiminima
Quarto – unità di misura di volume e di tempo
Quarto – uno dei quattro campi di uno stemma in araldica
Quarto – esploratore della Regia Marina varato nel 1913
SSD Quarto – Squadra di calcio militante in Eccellenza della città metropolitana di Napoli
In quarto – formato del libro antico
Quarto – collana editoriale della Gallimard.

Giochi 
Quarto! – gioco da tavolo astratto

Geografia

Comuni italiani
Quarto (detto anche Quarto Flegreo o Quarto di Napoli) – comune della città metropolitana di Napoli
Quarto d'Altino – comune della città metropolitana di Venezia

Frazioni e quartieri italiani
Quarto dei Mille – quartiere residenziale di Genova da cui partì la nota spedizione guidata da Giuseppe Garibaldi
Quarto d'Asti – frazione di Asti
Quarto Inferiore – frazione di Granarolo dell'Emilia nella città metropolitana di Bologna
Quarto Superiore – frazione di Bologna
Quarto Cagnino – quartiere di Milano
Quarto Oggiaro – quartiere di Milano

Altro 
 Quarto – Keigo Kurusu, personaggio dell'anime e manga Mirai Nikki
 quarto – nelle marinerie di tutto il mondo indica i turni di guardia

Altri progetti